Harefötter kan avse:

 Harefötter – i Närke ett traditionellt namn för växten Bergsyra
 Harefötter – i Småland ett traditionellt namn för växten Kattfot